Supercoppa italiana 2019 byl zápas Supercoppa italiana, tedy italského fotbalového Superpoháru. Střetly se v něm týmy Juventus FC jakožto vítěz Serie A ze sezóny 2018/19, a celek SS Lazio, který se ve stejné sezóně stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia v sezoně 2018/19. Již před dvěma lety (2017) se o trofej střetli a vyhrál klub z Říma.

Zápas se odehrál 22. prosince 2018 v Saúdskoarabském městě Rijád stadionu King Saud University Stadium. Zápas vyhrál klub z Říma SS Lazio . Získali tak pohár popáté v historii.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy Juventusu
Zápasy SS Lazio
Fotbal v Itálii v roce 2019